Fernando Méndez (1908-1966), réalisateur et scénariste mexicain ;
  (né en 1984), joueur de football argentin ;
 Fernando Méndez (né en 1988), cycliste uruguayen.